Artem Šabanov – calciatore ucraino, difensore
 Ivan Sabanov – tennista croato
 Jurij Šabanov – scacchista russo
 Matej Sabanov – tennista croato